Rolf Pettersson kan syfta på:

Rolf Pettersson (lagidrottare) (1926–2010), svensk ishockey-, fotbolls- och bandyspelare
Rolf Pettersson (simmare) (1953–2015), svensk olympisk simmare
Rolf Pettersson (orienterare), svensk orienterare